Le sigle B100 peut désigner, entre autres :

Aviation 
 Beechcraft King Air, un modèle de l'avion d'affaires et transport léger.

Carburant 
 Biogazole, utilisé sans mélange ("100 %").

Routes 
  Bundesstraße 100, route fédérale allemande reliant Halle-sur-Saale à Kemberg ;
  Great Ocean Road, route australienne reliant Torquay à Allansford dans l’état de Victoria.